Хосе Алехандро Рейес Серна (; ) — гондурасский футболист, полузащитник клуба «Олимпия» и сборной Гондураса.

Клубная карьера 
Рейес — воспитанник клуба «Олимпия» из своего родного города. 19 ноября 2016 года в матче против «Гондурас Прогресо» он дебютировал в чемпионате Гондураса. 18 февраля 2018 года в поединке против Лобос УПНФМ Хосе забил свой первый гол за «Олимпию». В том же году он помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Гондураса Рейес принял участие в молодёжном Кубке КОНКАКАФ в Коста-Рике. На турнире он сыграл в матчах против команд Канады, Антигуа и Барбуды и Панамы.

В том же году Рейес принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Новой Зеландии и Вьетнама.

В 2019 году в составе национальной команды Рейес принял участие Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче против сборной Кюрасао он дебютировал за сборную Гондураса.

В 2019 году в составе олимпийской сборной Гондураса Рейес завоевал серебряные медали Панамериканских игр в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Ямайки, Перу, Уругвая, Мексики и Аргентины. В поединке против мексиканцев Хосе забил гол.

Достижения 

Командные

«Олимпия»
 Победитель чемпионата Гондураса — Апертура 2019

Примечания 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки олимпийской сборной Гондураса по футболу
Игроки сборной Гондураса по футболу (до 20 лет)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа